Ма́ну или ману́ может означать:

Индуизм 
 Ману — прародитель человеческого рода в индуизме.
 «Ману-смрити» — священный текст индуизма, «Законы Ману».

Персоны 
 Ману, Георге (1833—1911) — румынский государственный, политический и военный деятель, премьер-министр Румынии (1889—1891).
 Ману, Жан-Поль (род. 1969) — американский киноактёр, режиссёр и сценарист.
 Ману, Йоан (1803–1874) — румынский государственный деятель, дипломат.
 Ману, Раллу (1915—1988) — греческая танцовщица и хореограф.
 Ману (Льюис), Тэмсин (род. 1978) — австралийская бегунья.
 Ману, Элвис (род. 1993) — нидерландский футболист.

Географические названия 
 Ману́ — провинция в Перу, в составе региона Мадре-де-Диос.
 Ману — национальный парк в Перу.
 Ману — река на юго-востоке Перу.
 Ману — река в Индии и Бангладеш.
 Ману — город в Нигерии, в штате Сокото.